Ацетилэвгенол — фенилпропаноидное соединение, содержащееся в гвоздике, в нильской акации. Он является вторым по распространенности родственным соединением эвгенолом в некоторых препаратах экстрактов. Ацетилевгенол имеет характерный запах, напоминающий запах гвоздики, и поэтому используется в качестве ароматизатора.

Биологическая активность 
Обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Широкий антибактериальный потенциал ацетилейгенола был подтвержден в отношении Proteus sp., сальмонеллы (Salmonella typhi), золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) и пневмококка (Streptococcus pneumonia).

См. также 

 Эвгенол

Примечания